Kühnbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Kühnbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers in Bibersfeld, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall
 Kühnbach, anderer Name des Kimbach (Böllinger Bach), linker Zufluss des Böllinger Bachs im Stadtteil Biberach, kreisfreies Heilbronn
 Kühnbach, Oberlaufname bis Beuerlbach, Stadt Crailsheim, des Kreuzbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Satteldorf, beide Orte im Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Kuhnbach
 Kühbach

 Künabach oder Künbach